Maria Teresa Ferdinanda Felicitas Gaetana (ur. 19 września 1803 w Rzymie; zm. 16 lipca 1879 w Lukce) – księżniczka Sabaudii, księżna Lukka, potem księżna Parmy.

Życiorys 
Maria Teresa była córką Wiktora Emanuela I, króla Sardynii, księcia Sabaudii, Piemontu i Aosty, oraz jego żony Marii Teresy Habsburg-Este. Urodziła się w rzymskim Palazzo Colonna. Miała siostrę bliźniaczkę – Marię Annę. Obydwie zostały ochrzczone przez papieża Piusa VII. Ich rodzicami chrzestnymi byli dziadkowie ze strony matki – arcyksiążę Ferdynand Habsburg i Maria Beatrycze d'Este. W Museo di Roma znajduje się obraz upamiętniający chrzest.
 
Maria Teresa spędziła większość dzieciństwa w Cagliari na Sardynii, gdzie jej rodzina schroniła się przed armią Napoleona. W 1814 jej ojciec został przywrócony na tron Piemontu i rodzina wróciła do Turynu. 5 września 1820 w Lukce wyszła za mąż za Karola Parmeńskiego, księcia Lukki, byłego króla Etrurii (1803-1807). Para była źle dobrana; Maria Teresa była bardzo religijna i przywiązana do religii katolickiej, jej mąż dbał tylko o przyjemności i nie lubił obowiązków związanych ze sprawowaniem władzy. Większość czasu małżonkowie spędzali osobno.

Maria Teresa i jej mąż mieli dwójkę dzieci:
 Ludwika (1821–1823)
 Karol III Parmeński, dziadek cesarzowej Zyty

13 marca 1824 zmarł teść Marii Teresy, a jej mąż został księciem Lukki – „Karolem I”. Maria Teresa została księżną Lukki. 17 grudnia 1847 zmarła cesarzowa Maria Ludwika Austriaczka i na podstawie postanowień kongresu wiedeńskiego, Karol wymienił księstwo Lukka na swoje ojczyste księstwo Parmy i został księciem „Karolem II”. Maria Teresa została księżną Parmy. Już w marcu 1848 w Parmie wybuchła rewolucja, która obaliła jej męża, a w marcu 1849 Karol II oficjalnie zrzekł się tronu na rzecz syna, Karola III.

Maria Teresa większość życia spędziła w willi w Viareggio. Potem przeniosła się do willi w San Martino Vignale, na wzgórzach na północ od Lukki – willa ta wciąż jest nazywana Tenuta Maria Teresa na jej cześć. W tej willi Maria Teresa zmarła. Została pochowana na cmentarzu Verano w Rzymie. Jej mąż zmarł w 1883.

Rodowód

Przypisy 

Bliźnięta
Dynastia sabaudzka
Damy Orderu Królowej Marii Luizy
Urodzeni w 1803
Zmarli w 1879
Ludzie urodzeni w Rzymie